Лорен Эмброуз (; род. 20 февраля 1978, Нью-Хейвен) — американская актриса.

Ранние годы 
Лорен Энн Д’Амбруозо родилась в городе Нью-Хейвен, Коннектикут. Её отец Фрэнк работал поставщиком, а мать Энни — дизайнером интерьеров. У Лорен есть младший брат Джон. Лорен училась в колледже Choate Rosemary Hall в Уоллингфорде и средней школе Wilbur Cross в Нью-Хейвене.

Карьера 
Эмброуз дебютировала в кино в 1992 году в сериале «Закон и порядок». С 2001 по 2005 год Лорен снималась в сериале «Клиент всегда мёртв», за роль в котором была удостоена множества наград. Озвучивала персонажей игры The Darkness (2007) и фильма «Там, где живут чудовища» (2009).

В 2007 году она вошла в список «100 самых красивых людей мира» по версии журнала People.

Личная жизнь 
В сентябре 2001 года Лорен вышла замуж за фотографа Сэма Хэнделя. 17 января 2007 года у них родился сын Орсон, а в 2012 году — дочь.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Выпускники Чоут Розмари Холл
Выпускники Средней школы Уилбур Кросс